Fernetiči so lahko:

 naselje Fernetiči (italijansko Fernetti) in bližnji
 Mednarodni mejni prehod Fernetiči